

Geografia 
 Bray-Dunes – comune francese nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia
 Dunes – comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania
 Dunes City – città nell'Oregon, Stati Uniti d'America
 Kelso Dunes – deposito di sabbia di origine eolica nel deserto del Mojave
 Ogden Dunes – comune nello Stato dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 Pajaro Dunes – census-designated place degli Stati Uniti d'America

Altro 
 Platinum Dunes – casa di produzione cinematografica statunitense fondata nel 2001